

Geografia
Scarpe – fiume della regione francese Nord-Passo di Calais, appartenente al bacino del Reno
Plaine de la Scarpe – pianura della regione francese Nord-Passo di Calais
Scarpe Mountain – montagna canadese

Moda
Scarpe – calzature

Altro
Scarpe – album de La Rosa Tatuata del 2014
USS Scarpe – nave della marina statunitense